Кем-ур (древнеегип. km-wr — Большой Чёрный бык) — в древности наименование X септа (нома) Нижнего Египта. Греческое название септа — Атрибисский ном — связано с греческим наименованием административного центра этого септа, г. Атрибис, который по-египетски назывался Хут-хери-иб.

Ном Кем-ур находился в юго-восточной части Дельты Нила, между 18-м номом Бубастис и 13-м номом Гелиополис. Получил своё название по имени бога смерти Кем-ура. Главный город нома назывался по-древнеегипетски Хут-хери-иб и лежал несколько северо-восточнее современного египетского города Банха. Во времена правления в Египте династии Птолемеев Хут-хери-иб получил греческое название Атрибис.

Известные номархи

Литература 
 Hans Bonnet: Athribis. В: Hans Bonnet: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. 3. unveränderte Auflage. Nikol, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6, S. 58.
 Christian Leitz u. a. (изд.): Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen. Band 6: ẖ — s (= Orientalia Lovaniensia analecta. Bd. 115). Peeters, Leuven u. a. 2002, ISBN 90-429-1151-4, S. 286.

Номы Древнего Египта